Demaguine (masculin ; ) ou Demaguina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iekaterina Demaguina (1981), basketteuse russe.
 Sergueï Demaguine (1986-), joueur de hockey sur glace Biélorusse.

Patronyme russe